Бальесте́рос () — фамилия и топоним испанского происхождения.

Носители фамилии 
 Роберто Бальестерос (род. 1959) — перуанский актёр.
 Северьяно Бальестерос (1957—2011) — испанский игрок в гольф.
 Серхио Бальестерос — испанский футболист.
 Франсиско Бальестерос (1770—1832) — испанский генерал.
 Энрике Бальестерос (1905—1969) — уругвайский футболист.
 Антонио Бальестерос (1880—1949) — испанский историк.
 Ирма Сандоваль-Бальестерос (род. 1972) — мексиканский министр и политолог.
 Хорхе Бальестерос (1983—2023) — испанский стрелок.
 Чести Бальестерос (род. 1981) — канадская актриса.

Топоним 
 Бальестерос-де-Калатрава — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль.
 Сан-Себастиан-де-лос-Бальестерос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова.